Utheß  ist der Familienname folgender Personen:

Herbert Utheß (1925–2000), deutscher Hochschullehrer und  Direktor des Instituts für Fremdsprachenunterricht der Akademie der Pädagogischen Wissenschaften der DDR
Sabine Utheß  (* 1946), deutsche Pädagogin, Sportlerin, Autorin und Hochschullehrerin